White Hills kan syfta på följande platser:

Australien 

 White Hills, Victoria, förort till Bendigo,

USA 

 White Hills (ort), Arizona, Mohave County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar